Hrvatski šahovski kup je šahovsko natjecanje u organizaciji Hrvatskog šahovskog saveza. Počinje županijskim ili regionalnim kvalifikacijama, a završni turnir najčešće se igra u svibnju, u obliku "finalne skupine" koja igra švicarskim sustavom. Igra se na četiri ploče.

Iako je Kup predviđen za nastup registriranih šahovskih klubova, u kvalifikacijama, a rjeđe u završnici, dopuštan je nastup i ekipama poduzeća, udruga, itd. iz Hrvatske i inozemstva. Natjecanje prate i jedna ili više festivalskih skupina.

Dosadašnji pobjednici:

1959. Mladost (Zagreb)

1960. Zagreb

1961. Poštar (Zagreb)

1962. Poštar (Zagreb)

1963. Mladost (Zagreb)

1964. Mladost (Zagreb)

1965. Kvarner (Rijeka)

1966. PTT Zagreb (Zagreb)

1967. PTT Zagreb (Zagreb)

1968. Kvarner (Rijeka)

1969. Mladost (Zagreb)

1970. Kvarner (Rijeka)

1971. PTT Zagreb (Zagreb)

1972. Jugomontaža (Zagreb)

1973. Juvent (Zagreb)

1974. Mladost (Zagreb)

1975. Kvarner (Rijeka)

1976. PTT Zagreb (Zagreb)

1977. Juvent (Zagreb)

1978. Monting (Zagreb)

1979. Monting (Zagreb)

1980. Kvarner (Rijeka)

1981. Mladost-Industrogradnja (Zagreb)

1982. Monting (Zagreb)

1983. Mladost-Industrogradnja (Zagreb)

1984. Kvarner (Rijeka)

1985. Metalac-OLT (Osijek)

1986. Mladost-Industrogradnja (Zagreb)

1987. Arenaturist (Pula)

1988. INA (Sisak)

1989. Mladost-Industrogradnja (Zagreb)

1990. Standard Konfekcija (Zagreb)

1991. Mladost-Novogradnja (Zagreb)

1992. Mladost-Novogradnja (Zagreb)

1993. Drava-Mursa (Osijek)

1994. Mladost-Novogradnja (Zagreb)

1995. Borovo-Vukovar '91 (Vukovar)

1996. Slavonska banka (Đakovo)

1997. Mravince-Dalmacijacement (Mravince)

1998. Mravince-Dalmacijacement (Mravince)

1999. Mravince-Dalmacijacement (Mravince)

2000. Mravince-Dalmacijacement (Mravince)

2001. Požega

2002. Mravince-Dalmacijacement (Mravince)

2003. Mravince-Dalmacijacement (Mravince)

2004. Mravince-Dalmacijacement (Mravince)

2005. Mravince-Dalmacijacement (Mravince)

2006. Turska reprezentacija 

... najuspješnija hrvatska ekipa: Liburnija (Rijeka)

2007. Lapor-Mladost (Zagreb)

2008. Rijeka

2009. Liburnija (Rijeka)

2010. Mladost (Zagreb)

2011. Mladost (Zagreb)

2012. Mladost (Zagreb)

2013. Mladost (Zagreb)

2014. Zagreb

2015. Liburnija (Rijeka)

2016. Zagreb

2017. Liburnija (Rijeka)

2018. Zagreb

2019. Solin-Cemex (Solin)

2020. (nije odigrano)

2021. (nije odigrano)

2022. Solin-Cemex (Solin)

kup